Айла́нт () — род деревьев семейства , произрастающих в южной и восточной Азии, Австралии, Юго-Восточной Европе, России, Украине и Молдове .

Ботаническое описание 
Крупные листопадные быстрорастущие деревья. Кора ствола серовато-бурая, бороздчатая. Крона яйцевидная.

Листья очерёдные, большие, непарноперистые, состоят из 9—41 листочка, при распускании неприятно пахнущие.

Мелкие цветки собраны в крупные метёлки, зеленоватого цвета, с двойным околоцветником. Чашелистики частично сросшиеся, в числе пяти—шести. Лепестки намного длиннее чашелистиков, в числе пяти. Тычинок десять. Завязь состоит из пяти—шести свободных либо сросшихся плодолистиков.

Плоды состоят из одной—шести свободных крылаток. Семя плоское, яйцевидное, с тонким эндоспермом или без него, расположено в середине плода, с яйцевидными или почти округлыми семядолями.

Значение и применение 
Кору и листья некоторых видов используют против глистов и дизентерии. Листья также используют для выкормки гусениц айлантового шелкопряда, который может использоваться для получения грубого шёлка. Является популярным декоративным растением из-за быстрого роста, устойчивости к вредителям, и необычных листьев.

Таксономия

Таксономическое положение

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 7 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ailanthus in Flora of China @ efloras.org 

Симарубовые
Флора Австралии
Декоративные деревья
Флора Юго-Восточной Азии